Кубок Англии 1946/47 это 66-й розыгрыш старейшего в мире футбольного кубка, Кубка Англии. Чарльтон, финалист прошлого розыгрыша, впервые выиграл кубок, обыграв «Бернли» со счётом 1:0 в дополнительное время в финале на «Уэмбли».

Матчи были запланированы на дату, указанную для каждого раунда, который всегда проводился в субботу. Однако некоторые матчи могли быть перенесены на другие дни, если пересекались с играми других соревнований или из-за плохой погоды. Если первая игра завершалась вничью, то переигровка проходила на стадионе второй команды на следующей неделе. Если переигровка также заканчивалась вничью, то дальнейшие переигровки проводились до тех пор, пока не определялся победитель.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе 43 клуба из Третьего Северного дивизиона футбольной лиги и Третьего Южного дивизиона встречались с 23 клубами не из Футбольной лиги, прошедшими квалификационные раунды. 34 матча были сыграны в субботу, 30 ноября 1946 года. Шесть матчей завершились вничью. Их переигровки прошли на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи были сыграны в субботу, 14 декабря 1946 года. Шесть матчей были переиграны. В двух из них затем прошли вторые переигровки.

Третий раунд 
44 клуба первого и второго дивизиона начали свое участие в соревновании с этого этапа, вместе с Честером, Кардифф Сити и Кристал Пэлас. Матчи были запланированы на субботу, 11 января 1947 года. Пять матчей потребовали переигровок, а один из них, повторной переигровки.

Четвертый раунд 
Матчи прошли в субботу, 25 января 1947 года. Пять игр закончились вничью и были переиграны, из которых одна игра потребовала второй переигровки.

Пятый раунд 
Матчи были сыграны в субботу, 8 февраля 1947 года. Три игры потребовали переигровки.

Шестой раунд 
Четвертьфиналы были сыграны в субботу, 1 марта 1947 года. Была одна переигровка, в матче между Бернли и Мидлсбро.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи состоялись в субботу, 29 марта 1947 года. Матч Бернли и Ливерпуля потребовал переигровки, которая прошла через две недели и закончилась в пользу Бернли. Они и встретились с Чарльтоном в финале на "Уэмбли".

Переигровка

Финал 

В 1947 году Кубок Англии в финальном матче на стадионе Уэмбли разыгрывали между собой Чарльтон и Бернли, 26 апреля 1947. Чарльтон, финалист прошлого года, выиграл 1:0, благодаря забитому в дополнительное время голу Криса Даффи.
В этом году повторилась история с лопнувшим мячом во время матча. Позже, причиной этих проблем в 1946 и 1947 годах было названо плохое качество кожи, доступной после Второй Мировой Войны.

Детали матча

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1946
Футбол в Англии в сезоне 1946/1947
Футбол в Европе в 1946 году
Футбол в Европе в 1947 году